Le tournoi de tennis d'Umag 2012 est un tournoi de tennis de catégorie 250 Series qui se déroule du 9 au 15 juillet sur Terre battue.

Faits marquants 
 Marin Čilić remporte le titre en simple en s'imposant en finale contre Marcel Granollers. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, David Marrero et Fernando Verdasco s'imposent en finale face à Marcel Granollers et Marc López. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Umag

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Croatie
ATP 2012
Sport en Croatie en 2012
Tennis en juillet 2012